Hermanitz ist der deutsche Name mehrerer Orte in Polen und Tschechien:

 Hermanice (Ustroń), Stadtteil von Ustroń im Powiat Cieszyński der Woiwodschaft Schlesien, Polen.
 Heřmanice nad Labem, Gemeinde im Okres Náchod in Tschechien
 Heřmanice u Vilémova, Gemeinde im Okres Havlíčkův Brod, Tschechien
 Heřmanice (Rouchovany), Wüstung in der Gemeinde Rouchovany, Tschechien

Siehe auch
 Heřmanice